Нуур — з монгольської: озеро
 Дурген-Нуур (також Доргон-Нур та Доро-Нур) – безстічне слабо солене озеро на заході Улоговини Великих озер в Монголії. 
 Хар-Нуур (монг. Хар нуур, чорне озеро) — прісноводне озеро, розташоване у Західній Монголії в Улоговині Великих Озер. 
 Даян-Нуур (монг. Даян-Нуур) — прісноводне озеро в Монголії
 Буйр-Нуур (монг. Буйр-Нуур) – велике прісноводне озеро на сході Монголії, на кордоні з Китаєм. 
 Буст-Нуур – озеро тектонічного походження на території сомона Телмен Завханського аймаку, Монголія. 
 Ойгон нуур – озеро на висоті 1664 м в сомоні Тудевтей Завханського аймаку, Монголія. 
 Хотон-Нуур (монг. Хотон нуур) — прісноводне озеро, розташовано на заході Монголії в аймаку Баян-Улгий в горах Монгольського Алтаю 
 Телмен Нуур – озеро тектонічного походження на висоті 1789 м між сомонами Нумруг та Телмен Завханського аймаку, Монголія.